Næsby Sogn henviser til flere artikler:
 Næsby Sogn (Næstved Kommune) – et sogn i Næstved Kommune (tidligere Suså Kommune) og i Næstved Provsti
 Næsby Sogn (Odense Kommune) – et sogn i Odense Kommune og i Hjallese Provsti